Sinksenfoor (Antwerpen)
 Sinksenfoor (Kortrijk)
 Sinksenfoor (Malle)